Kalenice peut faire référence à :

Toponymie

Kalenice, un village de la gmina de Łyszkowice, du powiat de Łowicz, dans la voïvodie de Łódź.

Kalenice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.